Příjmení Bělský nese více různých osobností:

 František Bělský (1921–2000) – český sochař
 Jan Bělský (1815–1880) – český architekt a stavitel
 Marie Skuratovová-Bělská (1552–1605) – ruská carevna
 Nina Hrušková-Bělská (1925–2015) – šachistka
 Quido Bělský (1855–1909) – český stavitel, architekt, c. k. stavební rada a politik
 Václav Bělský (1818–1878) – český právník a politik